Наоми може да се отнася за:

 Наоми Кембъл – британски топ модел и актриса от ямайски произход
 Наоми Уотс – английска актриса
 Наоми Клайн – канадска журналистка, автор и активист
 Наоми Улф – американска писателка, феминистка и политически консултант
 Наоми Ръсел – американската порнографска актриса
 Тринити Фату – американската професионална кечистка със сценичното име Наоми